Кордон — село в Хворостянском районе Самарской области в составе сельского поселения Липовка.

География 
Находится на левом берегу реки Чагра на расстоянии примерно 7 километров по прямой на восток от районного центра села Хворостянка.

История
В советское время в селе работали колхозы «Власть Советов» и им.Ленина

Население 
Постоянное население составляло 20 человек (русские 100%) в 2002 году, 10 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Хворостянского района